Pollmächer ist der Familienname folgender Personen:
André Pollmächer (* 1983), deutscher Leichtathlet
Anja Pollmächer (* 1985), deutsche Leichtathletin